Luchtmans (geslacht)
 Luchtmans (uitgeverij)
 Gijsbertus Luchtmans (1834 - 1912), Nederlands officier van gezondheid
 Johannes Luchtmans (1726 - 1809), boekhandelaar en boekdrukker in Leiden
 Jordaan Luchtmans (1652 - 1708), boekhandelaar in Leiden en grondlegger van uitgeverij Brill
 Samuel Luchtmans (I) (1685 - 1757), boekhandelaar en boekdrukker in Leiden
 Samuel Luchtmans (II) (1725 - 1780), boekhandelaar en boekdrukker in Leiden
 Samuel Luchtmans (III) (1766 - 1812), boekhandelaar en boekdrukker in Leiden